Rosa 'Jude the Obscure' — сорт Современных садовых роз () класса Шрабы ().

Сорт назван в честь романа Джуд Незаметный (), опубликованного в 1895 году, английского писателя Томаса Харди.

Биологическое описание 

Высота куста до 120 см, ширина до 120 см. Куст ветвистый, колючий. Ветви гибкие, поникающие. Молодые побеги малиновые.

Листья полуглянцевые, среднего размера.

Цветки в некрупных соцветиях, нежно-абрикосовые с жёлтым, около 10 см в диаметре, махровые, чашевидные, старинной формы. 

Аромат сильный, с нотками лимона, мирры и персика. 

Лепестков 55—70.

Цветение на протяжении всего сезона.

Происхождение 
По данным сайта Helpmefind.com:

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b до 10b.

В дождь может не раскрывать бутоны.

Болезни и вредители 
Сорт обладает высокой устойчивостью к болезням.

Примечания

Ссылки 

 Rosa 'Jude the Obscure' на сайте HelpMeFind.com — фотографии
 Rosa 'Jude the Obscure' на сайте flickr.com — фотографии

Jude the Obscure